Пара  Юлиан Ноул / Юрген Мельцер - победительница турнира.

Сеянные 

  Мариуш Фирстенберг /  Марцин Матковски (Первый раунд)
  Бруно Соарес /  Кевин Улльетт (Финал)

<li>  Франтишек Чермак /  Михал Мертиньяк (Четвертьфинал)
<li>  Мартин Дамм /  Роберт Линдстедт (Полуфинал)

Ход турнира

Ссылки 
 Сетка турнира 

Pilot Pen Tennis 2009